

Patronyme 

 Alejandro Davidovich Fokina (né en 1999), joueur de tennis espagnol ;
 Basil Davidovich (1911–1978), artiste américain de layout pour l'animation ; 
 Lolita Davidovich (née en 1961), actrice canadienne ; 
  (né en 1988), véliplanchiste israélien ; 
 Nir Davidovich (né en 1976), joueur de football israélien. 

Dans les pays anglophones, ce nom de famille sera parfois anglicisé en Davidson.

Voir aussi 
 
 

Patronyme slave
Patronyme juif